es un personaje de ficción en las series de manga y anime Cardcaptor Sakura y Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE, creadas por CLAMP.

Shaoran (小狼) es de origen chino y tanto en japonés como en chino significa lobato o lobezno. Su apellido, Li (李) es un apellido común chino que significa "ciruelo".

Li Shaoran I 
Este personaje es el padre del Shaoran que aparece en Card Captor Sakura. De la poca información que se tiene, se sabe que él ya estaba muerto cuando su hijo se trasladó de Hong Kong a la ciudad de Tomoeda con la encomienda de reunir las cartas Clow. Al parecer, este personaje no tiene vínculo sanguíneo/mágico con Clow Reed. Su aparición es totalmente desconocida. En casos muy extraños aparece con el nombre de "Hien Li".

Li Shaoran II Card Captor Sakura 
Primera aparición: Séptimo capítulo

Nació en Hong Kong, el trece de julio. Su familia es descendiente del mago Clow Reed y solo sigue viva su madre, de nombre Ierán Li, pues su padre murió hacía algunos años. Tiene, además, cuatro hermanas mayores, que se llaman Fuutie, Shiefa, Fanren y Feimei.

Es un joven de piel pálida, ojos color chocolate y cabello corto castaño.

Se dirigió a Japón con la misión de reunir las Cartas Clow, una vez que supo que estas fueron liberadas. Su nivel de magia es considerablemente alto por lo que llegó a pensar que él era el más indicado para capturarlas.

Es un chico serio y decidido (al principio se le ve como una persona sumamente callada, solitaria, que no sonreía y no tenía amigos). Estuvo en el mismo grupo que Sakura y Tomoyo Daidouji. Al principio, era el rival de Sakura, ya fuera por capturar las cartas o por Yukito Tsukishiro de quien se sentía atraído (Se supo, luego, que esto ocurría por el resplandor que despedían sus poderes). Sin embargo, paulatinamente, cambió su manera de ser y sus pensamientos fueron ocupados por todos los recuerdos que tenía con Sakura. A la joven Kinomoto le llegó a tejer un osito de peluche, ya que escuchó como Tomoyo diciéndoles a sus amigas, que si se lo regalabas a la persona que te gusta, tu amor sería correspondido; pero él no se lo entregó porque sabía lo que Sakura sentía por Yukito. Se mantuvo al margen en todo momento en ese caso, aunque Tomoyo siempre lo animó para que le declarara sus sentimientos a su amiga, lo cual consiguió al final de la tercera temporada.

El haber conocido a Sakura le permitió revelar la naturaleza de su carácter, ya que en palabras de Li Meilin (su prima en el anime. "no existe en el manga"), es lindo y tierno, pero también es valiente, noble y muestra gran preocupación cuando Sakura se encuentra en peligro, aunque al inicio no lo demuestre. Demostró ser una gran persona contándole a Meilin sobre sus sentimientos debido a la promesa que tenía con ella, ya que ella sería su prometida hasta el momento en que él conociera a la persona que sería la dueña de su corazón; así también, mostró una gran calidad humana cuando consoló a Sakura después de haber sido rechazada gentilmente por Yukito y cuando ayudó a Sakura a transformar a la Luz y la Oscuridad en Cartas Sakura, a pesar de que estaba bajo el hechizo de Eriol Hiragizawa (quien "en el manga, junto con el padre de sakura", resultó ser la reencarnación del mago Clow). Sin duda, el apoyo recibido de parte de Tomoyo y los sabios consejos de Eriol, lo encaminaron a tratar de confesar sus sentimientos hacia Sakura. Al final se llena de valor y le confiesa a Sakura lo que siente por ella, diciéndole: "yo quiero... quiero decirte... quiero decirte que tú me gustas mucho (anime)" "(manga) yo... quería decirte que... estoy enamorado de ti... tú eres la persona más importante para mí"; sin embargo, como todas las cartas fueron cambiadas a Cartas Sakura, debe regresar a Hong Kong al recibir una llamada de su madre, pero antes de que Shaoran regrese a Hong Kong, Sakura lo alcanza en el aeropuerto donde este le regala el osito que tejió para ella.
En el manga, Sakura corresponde a sus sentimientos antes de que se fuera regalándole un osito de felpa que ella misma había confeccionado. Años después, Syaoran regresa a Tomoeda junto a Sakura para nunca más volverse a separar.
En el anime, en la 2.ª película, "La última carta sellada", Syaoran regresa a Tomoeda junto con Li Meilin meses después y, a pesar de que la carta del Vacío haría desaparecer los recuerdos de Shaoran hacia Sakura, ella también se llena de valor y le confiesa lo que siente por él pensando que ya es tarde, pero este no la olvida gracias a la intervención de la carta creada por los sentimientos de Sakura hacia Syaoran, la carta sin nombre, llamada por muchos "Amor", aunque durante la serie (nunca se demuestra que se llame de esta forma). En ese instante, la carta sin nombre se fusiona con la carta del Vacío creando una nueva carta, la carta "Esperanza".

Además de todo, Shaoran es una persona con quien se puede confiar, es admirable y a la vez rara la forma que tiene para expresar sus sentimientos "atolondrado" como suele decir Meilin, es capaz de dejar de lado su amor propio por ayudar a otras personas.

Además de Sakura, Tomoyo es la persona que mejor lo conoce, por lo que es posible que ella confeccionara sus atuendos de la misma manera en que lo hace con Sakura (basta con solo ver la segunda película de Card Captor Sakura). Posiblemente en el futuro, haya decidido estudiar la profesión de Arqueología, ya que mostró gran interés en una presentación que hizo el padre de Sakura en una de sus clases (además de la analogía que presenta con su alter ego de Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE).

Li Shaoran II Cardcaptor Sakura: Clear Card 
En la nueva temporada del anime, Shaoran regresa a Tomoeda mucho antes de lo que había planeado e ingresa a la misma secundaria que Sakura, pero en diferente secciones, dándole una hermosa sorpresa a Sakura que se sentía sola y triste por tener que comunicarse con él solo a través de cartas o llamadas telefónicas.
Su personalidad y carácter no ha cambiado, es más, se muestra mucho más dulce y atento con Sakura; ahora ambos saben que se quieren y desean estar juntos para siempre. Se puede notar en sus ojos el amor que le tiene, y, en todos los sucesos extraños que vienen acaeciendo, él siempre se muestra preocupado, aunque no siempre está para ayudar.

Para poder enlazar Sakura Card Captor y Sakura Clear Card, se realizó una OVA especial para televisión en la que podemos ver las escenas del manga, donde Sakura y Shaoran intercambian ositos de felpa, como una declaración de amor entre ellos. Por eso, cuando se reencuentran bajo el árbol de cerezo (posiblemente primavera), Shaoran aparece cargando entre sus brazos el osito de felpa rosado que le regaló Sakura. Ella se pone muy feliz y corre a abrazarlo. Mientras regresan a su casa, Shaoran decide intercambiar sus ositos nuevamente ya que decía que "se extrañaban mucho y querían estar con sus creadores". Sakura acepta muy contenta y empieza a sentir que cada vez que lo mira, un poder interior surge y la conecta con Shaoran. 

Empiezan la secundaria (con 13 años aproximadamente) y sus compañeros están muy feliz de verlo, además que Sakura no pierde ocasión para hacerle parte de su vida y de demostrarle su felicidad, sonrojándose cada vez que se tocan o se miran. Tomoyo y Kero aparecen con su cámara para grabar cada momento de esta nueva aventura. Los protagonistas no cambian, sin embargo, hay algo raro sucediendo entorno él.

Shaoran clon en Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE 
Con el objetivo de recuperar las plumas de la princesa, las cuales se han desperdigado por numerosos mundos (o dimensiones), los protagonistas, gracias a Mokona, tienen que viajar por éstos para encontrarlos, y dárselos a la princesa que, al recuperar cada una de ellas, durante un tiempo tiene que permanecer dormida.

Los mundos que conforman la obra son muy variados, y abarcan desde mundos que tienen las más altas tecnologías (como televisores), hasta otros con una ambientación medieval e incluso algunos de corte fantasioso y mágico. Es por ello también que los ropajes habituales entre las diferentes dimensiones varían radicalmente, al igual que la climatología, fauna y costumbres entre las susodichas. Sucede lo mismo con las lenguas, aunque gracias a Mokona, los personajes se pueden comunicar entre sí y entablar una conversación con los habitantes de la zona sin dificultad.

Asimismo, Yūko también les informó a los protagonistas que pueden caer en mundos donde haya situaciones conflictivas, que estén en plena guerra por ejemplo, al igual que puedan tener la suerte de caer en uno más calmado y pacífico. Además, también les advirtió que existe la posibilidad de que aterrizasen en mundos donde no se encontrase la pluma de la princesa de Clow.

Reino de Clow 
Su historia comienza cuando regresa a este país con la intención de ver cumplido el sueño de su padre y el suyo, convertirse en arqueólogo y explorar las ruinas de este reino. Tiene una gran amistad con Sakura, y está enamorado de ella, aunque se encuentra influenciado al ser un plebeyo y ella la princesa del reino. Durante una de las excavaciones, Sakura se ve
envuelta en una extraña ala y pierde sus recuerdos, siendo enviada junto con Shaoran a ver a la Bruja de las Dimensiones por Yukito (el sacerdote del reino).

Shaoran le dice que salve a la princesa, que hará lo que sea por salvarla, entonces Yuko le dice que tiene que pagar un precio el cual sería su "relación".

Tienda de Yuuko 
A partir de ahí, deberá viajar junto a Kurogane, Fye y Mokona Soel Modoki por diversos mundos para recuperar los recuerdos de Sakura, pagando por ello un precio de igual valor; su relación con Sakura, es decir, que Sakura pierda los recuerdos que tiene de Shaoran, en caso de que logren su cometido.

República de Hashin 
En este mundo, Fye encuentra una pluma que estaba enganchada en su capa y recupera la pluma que se encontraba en el kudan de Masayoshi con la ayuda de Rayearth (el kudan de fuego), previamente había entablado un duelo con Shougo el cual posiblemente hubiera ganado (según palabras de Shougo). Durante su estancia en este país entabla amistad con Masayoshi, Shougo, Primera, Sorata y Arashi

Mundo de Koryo 
En este mundo debe enfrentarse (con la ayuda de Kurogane y Fye) al Ryanban y a su hijo para recuperar la pluma. El Ryanban intenta engañarlo usando una falsa imagen de Sakura, pero él se da cuenta de que no es ella por la forma en la que se dirige a él, o sea sin usar keigo.

País de la Neblina 
En este mundo, Shaoran recuerda como conoció a Sakura, como ella le pidió que compartieran un mismo día de cumpleaños y la vez que sonrió por primera vez; así como el gusto que tuvo por la arqueología cuando vio trabajar a su padre Fujitaka y al leer los libros que este poseía.

Mundo de Jade 
En Jade se da a la tarea de encontrar a los niños perdidos por culpa de la princesa de cabello dorado, al resolver el misterio desenmascara a Kyle=Randart como el verdadero culpable (quien además había mantenido presa a Sakura). Después de recuperar la pluma, Shaoran pide a los aldeanos (en una carta) que den a conocer la verdadera historia de la princesa.

Mundo de Outo y Edonis 
En este mundo, se convierte en cazador de Onis y para ello le pide a Kurogane que lo entrene para usar la espada, entabla una gran amistad con Ryuoh y da a conocer que fue Seishirou quien le enseñó lo que sabe de artes marciales. Shaoran muere en manos de Seishirou en Outo, por lo que su mente despierta en Edonis donde fue a donde llegaron los viajeros en un principio, nuevamente enfrenta a Seishirou haciendo uso de su espada Hien con la intención de recuperar la pluma que este poseía pero sin mayor éxito, antes de irse, Seishirou (a su manera) lo alienta a seguir adelante sabiendo que cada día será más y más fuerte.

País de los Ídolos 
Su presencia en este mundo se limita a ser secuestrado por un grupo de “conejos” con la intención de sacrificarlo, pero Shaoran se ofrece a ayudarlos y después de enfrentarse a un tornado “atrapado” y al teléfono descompuesto, se marcha hacia el siguiente mundo.

Mundo de Shara y Shura 
Junto con Sakura, presencia la situación social (donde hombres y mujeres viven enfrentados unos con los otros) del mundo de Shara antes de viajar al pasado (o sea el mundo de Shura) y conocer al rey Ashura, quien no solo los protege durante su estancia sino que además le ayuda a encontrar la pluma (que había adoptado la forma del rey Yasha). Después ve morir al rey Ashura, el cual le dice que sin importar quien sea en realidad nunca debe rendirse, ya que de lo contrario todo acabará y que cualquier cosa que haga que sea fruto de un deseo propio de su corazón y no porque se lo digan u ordenen.

Mundo de Piffle 
En este país, Shaoran conduce la nave “Mokona” con la intención de ganar la competencia Dragon Fly y recuperar la pluma de Sakura, pero al salvar a Ryuoh, no puede continuar, después vuelve a encararse nuevamente con Kyle=Randart el cual escapa, no sin antes decirles a Shaoran y a los demás que el hecho de viajar por diferentes mundos y ver personas con el mismo rostro no quiere decir que sean otras.

País de Lecourt 
A través de un libro influenciado por el poder mágico de una de las plumas de Sakura, Shaoran puede ver el trágico y triste pasado de Kurogane. Después, Shaoran intenta recuperar la pluma enfrentándose a uno de los guardianes mágicos, pero al no tener éxito, este pierde conciencia de sí mismo y derrota al guardián ante la presencia de Kurogane, antes de volver en sí mismo.

País de Tokyo 
En este mundo la historia toma su primer giro argumental (de dos que lleva hasta el momento en el manga), ya que tras enfrentarse con Kamui, el sello mágico que había en el ojo derecho de Shaoran se rompe y libera su verdadero yo, que se manifiesta como un clon del descendiente del mago Clow que fue creado con la intención de recuperar las plumas cueste lo que cueste; siendo solo un ser frío, cruel e insensible al dolor.

El "Shaoran" original fue secuestrado (cuando tenía 7 años) por Fei Wang Reed, cuyo objetivo era que la réplica de este reuniera todas las plumas de la princesa y de esta forma obtener el poder que se encontraba oculto en las ruinas del reino de Clow. Pero Fei Wang no contaba con que el "Shaoran" original se arrancara su ojo izquierdo y se lo diera a su clon, para lograr que su maldad quedara suprimida y que además, a partir de la mitad del corazón/alma/magia que le dio, pudiera formarse un corazón propio. Fei Wang hizo el intento por retirar dicho "sello mágico", pero al no tener éxito decidió trasladar al Shaoran clon al reino de Clow para que cumpliera con la misión por la que fue creado; mientras que el original sería encerrado dentro de un espejo durante 7 años, mientras lo que podía hacer era observar a través del ojo del otro Shaoran. Después, el Shaoran original se liberó y fue trasladado por Xing Huo hasta la tienda de Yuuko, quien le permitió regresar hacia donde se encontraba la otra mitad de su corazón.

Mientras tanto, el Shaoran clon le arrebata el ojo izquierdo a Fye alegando que su magia le podía ser de utilidad en la búsqueda de las plumas, y posteriormente se enfrenta al verdadero Shaoran. Luego de una intensa pelea, "Shaoran original" tuvo la oportunidad de matarlo, pero Sakura intervino pidiéndole que no lo mate. Al devolverle a Sakura la pluma que mantenía encerrado a Subaru, el clon de Shaoran se marcha hacia el siguiente mundo en busca de más plumas, dejando a Sakura sumida en el dolor y la tristeza. Al desaparecer toda el agua de las reservas de Tokio, Subaru (hermano gemelo de Kamui) le pide a Yuuko más agua para recompensar la pérdida que él había causado, y Kurogane le pide salvar a Fye, quien se encontraba en un estado de shock por la pérdida de su ojo. Yuuko les ofrece un triple trueque: que Subaru le ofrezca su sangre de vampiro a Fye como pago por el agua, y que Kurogane se convierta en su "presa" a cambio del agua.

Luego de entregar el agua, Yuuko le pide a Kurogane el precio por el agua pero Sakura dice que ella lo entregará, y va sola a buscar el precio de la Bruja. En el camino se encuentra con muchos peligros, pero logra volver a salvo. Cuando Yuuko recibe el precio, les pregunta que van a hacer con su viaje; y Sakura, Fye, Kurogane y el verdadero Shaoran deciden continuar.

Mundo de los Sueños 
En una batalla por una de las plumas entre el "Shaoran" original y el clon, este (el clon) asesina el alma de Sakura, y se revela que ella no era la verdadera Sakura, sino un clon hecho por Fei Wang Reed. Las últimas palabras de ella hacia el clon de Shaoran fueron ("Aunque seamos seres artificiales, somos lo mismo, y si ellos continúan viviendo estará bien...") se le ve desaparecer en miles de pétalos de flor de cerezo. Luego de ocurrir esta situación, el clon de Shaoran suelta un grito mientras sostiene el último pétalo que dejó el clon de Sakura, y desaparece también dejando en dudas la muerte de Sakura y el paradero de él mismo. El cuerpo de Sakura que se encontraba en el país de Japón de donde proviene Kurogane y no el Japón de donde viene Shaoran real, es secuestrado por Kyle=Randart, creando un conjuro de magia para que Tomoyo, Kurogane, Mokona, Fye, Seishiro y Fuuma no se puedan mover y así poder robar el cuerpo de Sakura, para entregárselo a Fei Wang Reed.La ova termina cuando Fye, Mokona, Kurogane y Shaoran deciden ir al país de Clow por Sakura original y Sakura clon dentro de un tiempo cortado.

Reino de Clow 

En el manga aparece en las ruinas del reino de Clow junto con Fei, desaparece al ser atacado por Fei al defender a Syaoran original, después Yuko les da la oportudidad de reencarnar tanto a él como a Sakura clon (por todo lo que sufrieron), en esta reencarnación recordarían todo lo que vivieron, lo aceptan y confiesan finalmente sus sentimientos, en esta reencarnación se encuentran y tienen un hijo que es Syaoran original, así mismo Sakura conoce a Sakura Kinomoto de Sakura Card Captor en un sueño donde le da el báculo de la estrella, con este báculo hacen un trato con Yuko, permanecieron en un contenedor desde que el Syaoran original se fue al reino de Clow, hasta que llegaron a las Ruinas del reino de Clow, con su poder arreglan el daño hecho por Fei a las dimensiones, cuando este muere ellos mueren al morir su creador. Syaoran original viaja de nuevo intentando que los clones vivan.

Syaoran (Tsubasa) 

Hijo de las reencarnación de syaoran clon y Sakura clon, Yuuko les da esta oportudidad, después de que Sakura clon muriera en el país de los sueños y de que Shaoran muriera por defender a Syaoran original; (en esta reencarnación recordarían todo) al ser seres artificiales no podían morir solo desaparecer, pero en esta reencarnación recordarían todo, tanto lo bueno como lo malo. Este Syaoran emprendió su aventura poco después de que su madre tuviera un sueño premonitorio en el que pudo ver que había alguien que "lo estaba esperando". Por este motivo, fue enviado con Yuuko, la cual concede su deseo de viajar a través de las dimensiones y llegar al mundo de Clow, pero este viaje se limitaba por 7 días, por lo que después de ello, él debería de elegir (el pago realizado fue el Báculo de la Estrella, en el cual vería además las aventuras que tendría que pasar su hijo y lo que les pasaría pronto a ellos es decir los clones).

Al llegar al mundo de Clow, se encuentra con la princesa Sakura, quién está en medio de un ritual de purificación del agua de las ruinas; se llevan muy bien desde el principio y desarrollaron una muy buena relación de amistad. Poco después Syaoran conoce a los padres de Sakura, que resultan ser alter egos de sus abuelos maternos Nadeshiko y Fujitaka (los cuales son reyes en este mundo). Ellos ya sabían de la llegada de Syaoran y que él era la persona destinada para Sakura si los hechos se daban correctamente. Syaoran, a lo largo de su estadía, se da cuenta de que Sakura era muy parecida a su propia madre y que incluso se llamaban igual, y también se lleva mal con el hermano de Sakura, Touya, de la misma forma en que se dio la relación entre su padre y su tío.

La conclusión de su estadía en el mundo de Clow finaliza el mismo día en que la princesa Sakura concluye su ceremonia de purificación y el mismo día que cumple 7 años (ella también los cumple el 1.º de abril); pero ese día ocurre una catástrofe, en la cual Fei Wang Reed, mediante un conjuro, imprime el sello de la muerte en forma de alas sobre la princesa y Syaoran es incapaz de rescatarla por un momento de duda. Regresando a Japón por Yuuko (ya que su deseo había finalizado), toma la decisión de regresar al país de Clow con la intención de remover el sello de la princesa, el precio que debe pagar es el de no volver a su mundo de origen y no volver a sus padres, pero su intención es firme ya que le había prometido a Sakura que la protegería.

Syaoran regresa y comienza una nueva vida en el mundo de Clow a lo largo de 7 años, fortaleciendo aún más su relación con la princesa, pero sus esfuerzos por encontrar la forma para remover el sello que ésta lleva encima no rinden frutos. Durante su estadía, le cuenta a Sakura que fue su padre quien lo adiestró para poder sobrevivir, atendiendo las necesidades básicas de toda persona y que fue él quién le enseñó a cocinar y le heredó la espada que llegó a usar en sus años de adolescencia.

Finalmente, al cumplir Sakura los 14 años (y al parecer la mayoría de edad en el mundo de Clow), nuevamente habría una ceremonia dentro de las ruinas, pero la acción del sello también haría su efecto final: matar a la princesa. Para evitarlo, Nadeshiko detiene el tiempo por unos instantes, suficientes para que Syaoran deseara volver al momento exacto en que por su momento de duda no pudo salvar a Sakura(con esto se duplica el reino Clow en el que Nadeshiko no existe y en donde creció Sakura clon). Yuuko le hace saber que ella tiene el poder para hacerlo, pero a cambio pagaría con su tiempo y libertad, ya que el futuro de la princesa y de todos los involucrados cambiaría y él solo se limitaría a observar. A pesar de saber esto último, Syaoran decide volver a intentarlo, por lo que su apariencia vuelve a ser la de un niño de 7 años, pero como él no volvería a su mundo de origen, apareció un niño frente a sus ojos, quién resulta ser Kimihiro Watanuki, el cual cubriría su ausencia en su mundo de origen, Fei Wang Reed hace ver que Watanuki como no está destinado a existir haría sufrir y causar dolor a todos los que le rodearan empezando por sus padres (o sea, a Sakura clon y Syaoran clon), Yuuko, en cambio, le hace ver que Watanuki es diferente a Syaoran, a pesar de que su origen fue por el deseo de este y que podía elegir su propio destino. Syaoran es tomado prisionero por Fei Wang Reed como precio por su deseo, pero antes de desaparecer le pide a ese niño que no desaparezca.

Como Syaoran no se rindió a la voluntad de Fei Wang, este último hizo una replica de él, el cual se encargaría de reunir las plumas de la princesa no deteniéndose ante nada y eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino, fue entonces cuando Syaoran copió su corazón en su ojo izquierdo y se lo entregó a su clon con la intención de que este se formara un corazón propio, como la magia de Syaoran se redujo a la mitad, fue encerrado por Fei Wang limitándose solo a observar como le había dicho Yuuko.

Mientras estuvo encerrado, fue testigo de las acciones de Fei Wang que alterarían la vida de Kurogane y Fye y de las intenciones que este tenía. A través de su ojo en el clon, pudo ver todo aquello por lo que pasó su replica, además de que adquirió el mismo conocimiento que su clon aprendió de Seishirou y Kurogane. Finalmente, cuando el grupo de viajeros llega al país de Tokyo, Syaoran pudo liberarse del sello mágico de Fei Wang, pero como carece de poder para trasladarse entre dimensiones, es Xing Huo quién lo ayuda a trasladarse a la tienda de Yuuko, en donde le pide que lo traslade hacia el lugar donde está su ojo, Yuuko le concede su deseo diciéndole que el pago estaba hecho con la relación, tiempo y libertad. Syaoran llega al acuífero subterráneo del Edificio de Gobierno, donde los hechos del primer giro argumental de Tsubasa Reservoir Chronicle se acababan de dar. Syaoran recupera su ojo y le dice a su clon que el hecho de sentir que "esa princesa" es lo más importante, no provenía de su corazón, sino de él. Syaoran enfrenta a su clon, y él le hizo ver la promesa que le hizo de que cuando su ojo volviera a él, si el clon no había formado un corazón propio y seguía siendo un ser artificial carente de emociones y humanidad, el mismo le quitaría la vida, Syaoran estuvo a punto de darle muerte de no ser porque Sakura le pidió que no lo matara, momento de distracción que aprovecha el clon para atravesarle la pierna con su espada.

Después de que su clon partiera por cuenta propia hacia otras dimensiones en la búsqueda de más plumas, Syaoran emprende el viaje al lado de Sakura, Kurogane, Fye y Mokona, él solo menciona que hay algo que desea recuperar, pero en caso de que ya no pueda conseguirlo, lo protegerá.

En una batalla por una de las plumas entre Syaoran y su clon en el mundo de los sueños, el clon asesina el alma de Sakura, y se revela que ella no era la verdadera Sakura, sino un clon hecho por Fei Wang Reed. Ante esto, y luego de sus últimas palabras hacia el clon de Syaoran ("Aunque seamos seres artificiales, somos lo mismo, y si ellos continúan viviendo estará bien...") se le ve desaparecer en miles de pétalos de flor de cerezo. Luego de ocurrir esta situación, el clon de Syaoran suelta un grito (quizás de tristeza) mientras sostiene el último pétalo que dejó su Sakura, y desaparece también dejando en dudas su paradero. El cuerpo de Sakura que se encontraba en el país de Japón, de donde proviene Kurogane, es secuestrado por Kyle=Randart, creando un conjuro de magia para que Tomoyo, Kurogane, Mokona, Fye, Seishiro y Fuuma no se puedan mover y así poder robar el cuerpo de Sakura para entregárselo a Fei Wang Reed.

Es entonces cuando Syaoran, Kurogane y Fye le preguntan a Yuuko por el paradero de Sakura con la intención de rescatarlas (a ambas, la princesa y a su clon), ésta les responde que Fei Wang se encuentra en el mundo de Clow. Cuando ellos preguntan por el precio que habrían de pagar para ser trasladados, Yuuko les informa que el precio ya ha sido pagado, ya que fue Watanuki el que pago con sus recuerdos para que ellos pudieran trasladarse a ese mundo. Ya en el mundo de Clow, Syaoran toma la decisión de dejar morir a las personas que se encontraban atrapadas en un tiempo que no avanzaba, Kurogane, Fye y Mokona le hacen ver que si lo que hizo es un crimen, ellos serían sus cómplices (en señal de apoyo). Ya dentro de las ruinas del país de Clow, Syaoran les cuenta a cerca de su pasado cargando por la culpa de las vidas destruidas de Kurogane y Fye por la decisión que tomó por haber regresado el tiempo. Nuevamente, Kurogane y Fye muestran un apoyo incondicional hacia Syaoran haciéndole ver que ellos hubieran tomado la misma decisión que él.

Estando en las ruinas, aparecen Fei y Syaoran clon, los dos Syaoran luchan intensamente, el clon finge darle el original a Fei, para que el original lo atacara, pero Fei lo esquiva y ataca al original con su espada, pero se interpone el clon; por lo que poco a poco desaparece devolviéndole a Fye su magia y pidiéndoles perdón a todos. Por Fei se enteran que el país de Tokio es el país de Clow, así que Fei tiene una pluma de Sakura y el cuerpo de Sakura clon. Syaoran logra salvar a Sakura cuando el tiempo empieza a trascurir otra vez, ante esta acción Fei combina el cuerpo de Sakura clon y Sakura. En ese momento llegan los padres de Syaoran original, que resultan ser las reencarnaciones de los clones, estos permanecieron en un contenedor en la tienda de Yuuko desde que Syaoran empezara su aventura, pagando con el Báculo de Estrella de Sakura Card Captor; con su llegada tratan de reparar el daño a las dimensiones que causó Fei, esto lo enfurece y captura a los 4 en el contenedor, logran escapar y entre todos vencen a Fei, los clones mueren al morir su creador, así como todo el daño causado a las dimensiones.

En el último capítulo del manga, al fin revela sus sentimientos a la princesa Sakura original y luego se separa de ella para ir con Fye y Kurogane a buscar un mundo donde los clones puedan existir, antes de irse, él y Sakura confiesan sus verdaderos nombres: ambos se llaman Tsubasa.

Otros Syaoran 
Por último también existe el Syaoran de la dimensión de los CD drama de Horitsuba Gakuen que vendría siendo el Clon por su personalidad pacífica tranquila y serena, el cual tiene un igual a él llamado Syaoran, que vendría a representar al Real de Tsubasa Reservoir Chronicle, por su personalidad. Pero a medida que va concluyendo el manga se conoce que cuando los clones fallecen simplemente van a otra dimensión, así que Syaoran y Sakura(clones.) tienen un hijo al cual nombran por Tsubasa y lo envían donde la bruja de las dimensiones y se repite la historia. 

Otra curiosidad de este Syaoran es que su personalidad es más parecida al Shaoran de CCS en relación con el Syaoran clon. Esto puede ser debido a que el de ccs es el original shaoran li de todos.

Syaoran y Watanuki 
La conexión entre estos dos es bastante confusa y a la vez estrecha, según indica el manga, Watanuki es el sustituto de Syaoran, ya que él, al pedir su deseo, distorsionó los mundos; y ya que él se fue a otro mundo, para tener un equilibrio en el universo, se creó a Watanuki que viene siendo la esencia de Syaoran. Por eso dicen que él es alguien que no debería existir y que no podía existir porque el contacto entre ambos mundos podría acabar abriendo una brecha interdimensional que acabaría con la existencia de todo personaje con un clon contrario en cualquier universo.

Personajes de Cardcaptor Sakura
Personajes de Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE
Arqueólogos ficticios
Hongkoneses
Hongkoneses ficticios
Espadachines ficticios